Алехандро Табило (; ) — чилийский профессиональный теннисист.

Спортивная карьера 
В юниорском туре Алехандро Табило максимально поднимался на 29-е место в мировом рейтинге. На юниорских турнирах Большого шлема значительных успехов он не добивался.

До 2015 года Табило без особого успеха выступал в турнирах ITF Future Tour третьего уровня, где выиграл по одному титулу в одиночном разряде в 2016, 2017 и 2019 годах. В парном разряде он выиграл пять титулов в этой категории. С 2019 года он все чаще принимал участие в турнирах ATP Challenger Tour и впервые вышел в полуфинал турнира в Пуэрто-Вальярте. В дальнейшем был в четвертьфинале в Алмате и в полуфинале в Шымкенте. Последуюшие три четвертьфинала позволили ему подняться почти на 100 мест в мировом рейтинге.

В 2020 году он пробился в топ-200, прошёл квалификацию в основную сетку Открытого чемпионата Австралии по теннису, одержав три победы в квалификации. В своем дебютном матче первого раунда турнира Большого шлема против Даниэля Элахи Галана он сумел победить и проследовать дальше.

В 2022 году на турнире в аргентинской Кордове вышел в финал, где уступил Альберту Рамосу Виньоласу. На Уимблдоне в 2022 году, Табило повторил свой лучший результат на турнирах Большого шлема и прошёл во второй раунд. На Открытом чемпионате США 2022 года он смог это сделать снова.

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Финалы турниров ATP в одиночном разряде (1)

Поражения (1) 

* количество побед в одиночном разряде.

Примечания 

 
 

Теннисисты Чили